L'intitulé groupe de Vilnius peut faire référence :
 au groupe de Vilnius, une organisation de pays créée en  visant à l'intégration de ces pays au sein de l'OTAN ;
 au groupe de Vilnius, un cercle révolutionnaire juif créé en Lituanie dans l'Empire russe à la fin du .